The Police, brit rockzenekar
Filmek
Police, 1916-os Chaplin-film eredeti címe
Police, 1985-ös francia film
Police, 2005-ös maláj film
Földrajz
 Csehország
Police nad Metují, település a Náchodi járásban
Police, település a Vsetíni járásban
Police, település a Třebíči járásban
Police, település a Šumperki járásban
Horní Police, település a Česká Lípa-i járásban
 Horvátország
Police, település Krapina-Zagorje megyében
Police Pirišće, település Károlyváros megyében
 Lengyelország
Police, település Police megyében, korábban Pölitz
Police, település a Nagy-lengyelországi vajdaságban
Police, megye Nyugat-Pomerániában
 Szlovénia
Police, település Cerkno községben
Police, település Gornja Radgona községben